Schie bezeichnet:

 Schie, Bezeichnung von vier Wasserläufen in der Umgebung des Nederlandse Overschie

Schie ist der Familienname von:
 Mendel Schie (1784–1848), Bankier
 Tjako van Schie (* 1961), niederländischer Pianist und Komponist